Анненко́в або Аннєнков () — російське прізвище. Жіноча форма — Анненкова.

Відомі носії 
 Аннєнков Борис Володимирович — отаман Сибірського козацтва, діяч Білого руху
 Аннєнков Єгор Іванович — український політик
 Анненков Іван Олександрович — декабрист
 Микола Анненков:
 Анненков Микола Іванович (1819–1889) — російський ботанік
 Анненков Микола Леонідович — радянський і російський футболіст і футбольний тренер
 Анненков Микола Миколайович (1799–1865) — російський військовий і державний діяч
 Анненков Михайло Миколайович — російський генерал
 Анненков Павло Васильович (1812–1887) — російський критик і мемуарист
 Анненков Юлій Лазарович — російський письменник і драматург
 Аннєнков Юрій Павлович — російський і французький художник

 Анненкова Параска Єгорівна — дружина декабриста Івана Анненкова